Ogrodnik – osoba uprawiająca warzywa, drzewa owocowe i rośliny ozdobne
 ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych – tytuł zawodowy
 ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych – tytuł zawodowy
 ogrodnik – uprawa warzyw polowych – tytuł zawodowy
 ogrodnik – uprawy pod osłonami – tytuł zawodowy
 ogrodnik producent nasion – tytuł zawodowy
 ogrodnik szkółkarz – tytuł zawodowy
 ogrodnik terenów zieleni – tytuł zawodowy
 Ogrodnik – film z 1912
 Ogrodnik – film z 1998
 Ogrodnik – film bollywoodzki z 2003

Zobacz też 
 Ogrodnik Pankracy – serial animowany
 Ogrodnik polany – film braci Lumière
 Ogrodniki